Sofia Open 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet indendørs på hardcourt i Arena Armeec Sofia i Sofia, Bulgarien i perioden . september - . oktober 2023. Det er den 8. udgave af Sofia Open siden den første turnering i 2016. Turneringen er en del af ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour 250.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € ???, hvilket var en stigning på __ % i forhold til året før.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 28 spillere, der fordelte sig på:
 ?? direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. . august 2023 (seks uger før turneringens start).
 ?? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ?? spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ?? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen i herredouble havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 ?? direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Eksterne henvisninger 
 Sofia Open  
 ATP Tour - Sofia 2023 - Results

Noter 

2023
ATP Tour 2023